Яцуба — славянская фамилия.
 Яцуба, Владимир Григорьевич  (род. 1947) — бывший министр Кабинета министров Украины, бывший губернатор Днепропетровской области.
 Яцуба, Иван Васильевич (1913—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Днепропетровского промышленного облисполкома.